Le Pouvoir des cendres est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Aria fait des cauchemars qu'elle attribue aux cendres d'un oiseau dans une urne funéraire qu'elle a reçu lors de l'épisode précédant Le Ventre de la mort. 
L'urne vient du pays l'Astrakale. Aria décide alors de porter les cendres dans ce pays et l'aventure commence.
Cet oiseau ne serait-il pas le Phénix ?

Publication 
 Dupuis,  

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2013
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2013